Sunday Girl

Sunday Girl (Blondie-låt)
Sunday Girl (Erasure-låt)

Se även
I Wanna Hear Your Heartbeat (Sunday Girl)